Diese Liste von Ländern nach persönlicher Freiheit zeigt einen sozialen Indikator zur „Persönlichen Freiheit“ (Personal Freedom), der jährlich von der konservativen Londoner Denkfabrik Legatum Institute als Teil des umfassenden Wohlstandsindikators Legatum Prosperity Index (PI) veröffentlicht wird, zuletzt Ende 2019. Der Prosperity Index bezieht 167 Länder ein mit 99 % der Weltbevölkerung und setzt sich zusammen aus 12 einzelnen Unterindizes – derjenige zur Freiheit der Person bezieht sich auf fünf Politikfelder mit insgesamt 27 statistischen Indikatoren (von 294 insgesamt).

Berechnung der persönlichen Freiheit 
Der Bericht des Legatum Institute wertet statistische Angaben der Vereinten Nationen, Weltbank und weiterer führenden Institutionen zu insgesamt 65 Politikfeldern aus, „Elemente“ genannt (elements). Diese sind verteilt auf 12 „Säulen“ (pillars), die als Indexwerte zwischen 0,00 und 1,00 berechnet und in eine Rangordnung gebracht werden, um die einzelnen Länder vergleichen zu können. Alle Indizes sind in drei Gruppen unterteilt: Inclusive Societies, Open Economies und Empowered People („Inkludierende Gesellschaften, Offene Wirtschaftssysteme, Teilhabende Menschen“) – zur ersten Gruppe gehört der Index zur „Persönlichen Freiheit“ mit seinen fünf Elementen und 27 Indikatoren:
 Selbstbestimmungsrecht (Agency) – persönliche und rechtliche Unabhängigkeit sowie uneingeschränkte Bewegungsfreiheit (8 Indikatoren)
 Versammlungs- und Vereinigungsfreiheit (Freedom of Assembly and Association) – ohne staatliche Einschränkungen (3 Indikatoren)
 Meinungsfreiheit und Informationszugang (Freedom of Speech and Access to Information) – unbeeinflusst durch Zensur und Regierungseingriffe (6 Indikatoren)
 Abwesenheit von gesetzlicher Diskriminierung (Absence of Legal Discrimination) – bezüglich Geschlecht, sexueller Orientierung, Religion, Minderheiten und Arbeitsbedingungen (7 Indikatoren)
 Soziale Toleranz (Social Tolerance) – ohne Einschränkung der individuellen de facto-Freiheiten der Menschen (3 Indikatoren – siehe dazu Länder nach LGBT-Toleranz und -Rechten)

Länder nach ihrer Freiheit 
Die folgende Liste mit dem Gesamtergebnis des Prosperity Index (PI) und seinem Rang ist sortiert nach einem seiner 12 Unterindizes, den zur „Persönlichen Freiheit“ (Personal Freedom) mit seinen fünf Politikfeldern – den höchsten Freiheitswert hat Norwegen (94,56), den niedrigsten Eritrea (11,32), die drei D-A-CH-Länder sind mit Flaggen gekennzeichnet und liegen auf Rang 13, Rang 17 und Rang 12:

Siehe auch 

 Liste von Ländern nach LGBT-Toleranz und -Rechten (2 von 27 Indikatoren der „Persönlichen Freiheit“ des PI, ab 2009)

 World Happiness Report (Welt-Glücks-Bericht der UNO)
 Liste von Freiheitsindizes (weltweite Messgrößen)

Literatur 
 Legatum Institute: The Legatum Prosperity Index 2019 – A tool for transformation. London, November 2019 (englisch; Hauptabelle S. 14–16; PDF: 31,3 MB, 92 Seiten auf prosperity.com).
 Ebenda: The Legatum Prosperity Index 2019 – Pillar and element profiles (englisch; PDF: 30,5 MB, 93 Seiten).
 Ebenda: The Legatum Prosperity Index 2019 – Methodology Report (englisch; PDF: 2 MB, 97 Seiten).

Weblinks 
 Legatum Prosperity Index: Offizielle Website – Interaktiver Indexanzeiger – Länderauswahl – Downloadübersicht (englisch).

Einzelnachweise 

Sozialwissenschaftliche Kennzahl
Demografie
Liste (Politik)
Personliche Freiheit